Eco — fenômeno físico estudado em acústica e em processamento de sinal
 Reverberação — efeito físico gerado pelo som, traduzido por uma reflexão múltipla de uma frequência
 Eco (mitologia) — personagem mitológico
 Eco (álbum) – do cantor uruguaio Jorge Drexler
 Eco (Marvel Comics) —  personagem fictícia da Marvel Comics
 Umberto Eco — semiólogo e romancista italiano
 Esporte Clube Osasco, mais conhecido pelo acrônimo ECO, clube de futebol brasileiro.
 The Encyclopaedia of Chess Openings'' (Código ECO) — sistema de classificação de aberturas de xadrez
 Ecologia (abreviatura: eco)

Siglas
 Organização de Cooperação Económica
 Ordem do Pacto dos Presbiterianos Evangélicos
 Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de siglas